Квинт Вера́ний () — имя нескольких римских политиков:
  — первый древнеримский наместник Каппадокии (около 18 года);
 Квинт Вераний — народный трибун 41 года, претор 42 года, легат-пропретор Ликии в 43—48 годах и ординарный консул 49 года. Сын предыдущего.